Die DDR-Volleyballmeisterschaft der Männer wurde 1984 zum 33. Mal ausgetragen. Sie begann am 27. Januar 1984 und endete mit dem letzten Spiel am 15. April 1984. Ungeschlagen gewann der TSC Berlin seinen ersten Meistertitel vor dem Vorjahressieger SC Leipzig. Auf Grund des besseren Satzverhältnisses gegenüber dem SC Traktor Schwerin, sicherte sich der SC Dynamo Berlin die Bronzemedaille.

Modus 
Die vier Klubmannschaften (SC Leipzig, SC Traktor Schwerin, TSC Berlin und SC Dynamo Berlin) ermittelten in der DDR-Volleyballmeisterschaft der Männer den Meister nach einem veränderten Spielsystem. Anstatt der üblichen Turnierform gab es eine Doppelrunde mit Hin- und Rückspiele.

Ergebnisse

Abschlusstabelle 

 DDR-Meister  (M) Vorjahresmeister

Meistermannschaft

Literatur 
 
 
 

Volleyball-DDR-Meisterschaft (Männer)
Volleyballveranstaltung 1984
Sportsaison 1984